Леони́д Еки́мов:
 Екимов, Леонид Александрович (род. 1987) — стрелок из пистолета.
 Екимов, Леонид Георгиевич (1931—2017) — оперный певец и педагог.